Епельбаум — єврейське-ашкеназьке прізвище, складна двомовна англо-німецька транскрипція німецького слова і прізвища Апфельбаум ( — яблуня) —  + . Англомовний варіант Епплбом

Відомі люди
 Епельбаум-Марченко Брунгільда Петрівна (1927—2014) — радянська, молдовська скульпторка-портретистка.
 Епельбаум Михайло Йосипович (1894—1957) — співак радянських часів, народний артист РРФСР.
 Епельбаум Наум Мойсейович (* 1927) — український, молдавський та єврейський скульптор-монументаліст, член Союзу художників СРСР.

Епплбом 
 Енн Епплбом

Єврейські прізвища